Paoli kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Paoli (Colorado)
Paoli (Indiana)
Paoli (Oklahoma)
Paoli (Pennsylvania)

en naar Pasquale Paoli (1725 – 1807), een Corsicaans patriot.